Un asperseur est un appareil qui disperse de l'eau en fines gouttelettes. On retrouve ce terme dans :

 La lutte contre l'incendie, comme synonyme de extincteur automatique à eau ou sprinkleur;
 En jardinage et agriculture, comme composante d'un système d'arrosage.